

Лесьнево — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лесьнево — село в гміні Шульбоже-Вельке Островського повіту Мазовецького воєводства
 Лесьнево — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Лесьнево — село в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства
 Лесьнево — село в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лесьнево — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства